Faqih (arabisch  Faqīh „Rechtsgelehrter“) steht für:

 islamische Rechtswissenschaft, siehe Fiqh

Faqih ist der Familien- oder Beiname folgender Personen:
 Ibn al-Faqih, persischer Historiker und Geograph aus dem 10. Jahrhundert
 Ijaz Faqih (* 1956), pakistanischer Cricketnationalspieler
 Muhammad II. al-Faqih (1235–1302), Emir von Granada
 Rima Fakih (* 1985), Miss USA 2010
 Saʿd al-Faqīh (* 1957), arabischer Reformer